DJM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Djambala (Congo)